Four Horsemen (in italiano Quattro cavalieri) può riferirsi a:

Musica 
 The Four Horsemen – traccia dell'album 666 degli Aphrodite's Child del 1972
 Four Horsemen – traccia dell'album London Calling dei The Clash del 1979
 The Four Horsemen – traccia dell'album Kill 'Em All dei Metallica del 1983
 The Four Horsemen – album degli Ultramagnetic MCs del 1993
 The Four Horsemen – traccia dell'album Nostradamus dei Judas Priest del 2008
 The Four Horsemen – gruppo musicale hard rock statunitense
 The Four Horsemen – gruppo musicale rap statunitense

Documentari 
 Four Horsemen – documentario del 2012 di Ross Ashcroft

Televisione 
 Four Horsemen (I quattro cavalieri) – terzo episodio della prima stagione della serie televisiva Jericho (2006)

Videogiochi 
 Four Horsemen – gruppo di personaggi del videogioco Metal Gear 2: Solid Snake (1990)

Wrestling 
 The Four Horsemen – stable di wrestling degli anni ottanta e novanta

Pagine correlate 
Cavalieri dell'Apocalisse